Deewaar ist der Name der indischen Filme:

Deewaar (1975)
Deewaar – Hölle ohne Wiederkehr (2004)